Патриа́ршая — железнодорожная станция в Задонском районе Липецкой области. Расположена между платформами 230 км и 256 км.

Железнодорожная линия Елец — Грязи, на которой находится Патриаршая, была построена в 1869 году. Название было дано по селу Патриаршему (ныне Донское), чьё имя, в свою очередь, появилось ввиду того, что эти земли принадлежали боярину Фёдору Никитичу Романову, будущему патриарху Филарету.

Сегодня у Патриаршей существует пристанционный посёлок Патриаршая , и примыкающая к нему деревня Попова-Ляда

Расписание станции

Примечания 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Задонский район
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области